Hamnskärs gaddarna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 45 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 140 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Kökar,  km öster om Hamnskärs gaddarna.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö